Fischel steht für:
 ein altes Schweizer Maß, siehe Fischel (Einheit)
 Fischel Arnheim (1812–1864), deutscher Politiker und Jurist

Fischel ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Fischel (1826–1863), Publizist
 Harry Fischel (um 1865–1948), jüdisch-amerikanischer Geschäftsmann und Philanthrop
 Hartwig Fischel (1861–1942), jüdisch-österreichischer Architekt und Kunstschriftsteller
 Hermann von Fischel (1887–1950), deutscher Admiral

 Julius Fischel (1819–1912), Ehrenbürger von Koblenz
 Lilli Fischel (1891–1978), deutsche Kunsthistorikerin
 Lola Fischel (1914–2009), Überlebende des Holocaust
 Max von Fischel (1850–1929), deutscher Admiral
 Oskar Fischel (1870–1939), deutscher Kunsthistoriker
 Siegmund Fischel (1909–1972), Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen und Hannover
 Werner Fischel (1900–1977), deutscher Verhaltensforscher
 Wilhelm Fischel (1851–1910), deutscher Gynäkologe

Siehe auch:
 Fischl
 Fishel
 Vischel